Luisino Údolí ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Luisino Údolí (Deštné v Orlických horách), Ansiedlung in Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Luisino Údolí (Dolní Dvůr), Ansiedlung in Dolní Dvůr, Okres Trutnov